Скибневская — польская фамилия. Известные носители:
 Скибневская, Халина (1921—2011) — архитектор.
 Джабагиева-Скибневская, Джаннет Вассан-Гиреевна (1915—1992) — писательница, военный журналист, участница Сопротивления.